

Cinema 
 Biancaneve – film d'animazione sovietico del 1951
 Biancaneve (Snow White) – film statunitense del 1987 diretto da Michael Berz
 Biancaneve (Mirror Mirror) – film statunitense del 2012 diretto da Tarsem Singh
 Biancaneve (Snow White) – mediometraggio d'animazione del 1995
 Biancaneve (Snow White) – film statunitense del 2024 diretto da Marc Webb

Fiabe 
 Biancaneve – fiaba dei Fratelli Grimm

Fumetto 
 Biancaneve – fumetto erotico creato nel 1972 da Renzo Barbieri e Rubino Ventura ed illustrato da Leone Frollo.

Musica 
 Biancaneve/Cuore stanco – singolo di Nada del 1969
 Biancaneve – traccia dell'album Venerdì de Le Orme del 1982; lo stesso album fu ristampato su CD con il titolo Biancaneve
 Biancaneve – singolo di Alexia del 2009, dall'album Ale & c.

Personaggi 
 Biancaneve – personaggio dell'omonima fiaba dei Fratelli Grimm
 Biancaneve – personaggio Disney del film Biancaneve e i sette nani e delle opere correlate

Televisione 
 Biancaneve – talvolta conosciuta come La leggenda di Biancaneve, serie animata italo-giapponese del 1994

Pagine correlate 
 Biancaneve e i sette nani (disambigua)
 Snow White